Fair Action, fram till 2015 Fair Trade Center, är en ideell förening som arbetar för att få företag att ta ansvar för sin påverkan på människor och miljö. Fair Action granskar hur varor och tjänster är producerade och sätter press på företag att förbättra arbetsvillkor och betala levnadslöner.

Externa länkar
Fair Actions webbplats
Fair Actions granskningar av företags hållbarhetsarbete

Svenska ideella organisationer
Rättvis handel
Organisationer bildade 1996